|-
|(33501)||1999 GJ20|| align=right|14,5|| align=right|2,465|| align=right|0,182|| align=right|4,34|| align=right|3,870||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33502)||1999 GM20|| align=right|14,9|| align=right|2,427|| align=right|0,154|| align=right|3,25|| align=right|3,780||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33503)||1999 GS20|| align=right|14,2|| align=right|2,388|| align=right|0,093|| align=right|2,90|| align=right|3,690||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33504)||1999 GT20|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,171|| align=right|3,03|| align=right|3,657||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33505)||1999 GZ21|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,061|| align=right|10,67|| align=right|3,525||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33506)||1999 GM23|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,214|| align=right|7,94|| align=right|3,707||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33507)||1999 GT23|| align=right|14,5|| align=right|2,584|| align=right|0,144|| align=right|14,01|| align=right|4,154||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33508)||1999 GH25|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,144|| align=right|3,44|| align=right|4,102||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33509)||1999 GB27|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,049|| align=right|7,22|| align=right|3,383||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33510)||1999 GM31|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,115|| align=right|2,61|| align=right|3,464||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33511)||1999 GW32|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,067|| align=right|7,22|| align=right|3,699||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33512)||1999 GM33|| align=right|14,0|| align=right|2,308|| align=right|0,120|| align=right|7,87|| align=right|3,507||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33513)||1999 GE34|| align=right|13,8|| align=right|2,461|| align=right|0,195|| align=right|4,25|| align=right|3,860||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33514)||1999 GF34|| align=right|14,8|| align=right|2,330|| align=right|0,122|| align=right|6,98|| align=right|3,557||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33515)||1999 GM34|| align=right|14,4|| align=right|2,533|| align=right|0,134|| align=right|2,00|| align=right|4,031||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33516)||1999 GO34|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,110|| align=right|5,07|| align=right|3,485||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33517)||1999 GT34|| align=right|14,6|| align=right|2,806|| align=right|0,197|| align=right|6,87|| align=right|4,701||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33518)||1999 GH35|| align=right|15,3|| align=right|2,231|| align=right|0,043|| align=right|2,67|| align=right|3,332||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33519)||1999 GL36|| align=right|13,3|| align=right|2,777|| align=right|0,096|| align=right|8,01|| align=right|4,628||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33520)||1999 GE38|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,065|| align=right|9,06|| align=right|3,732||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33521)||1999 GK40|| align=right|14,0|| align=right|2,599|| align=right|0,200|| align=right|13,75|| align=right|4,188||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33522)||1999 GQ40|| align=right|14,4|| align=right|2,278|| align=right|0,079|| align=right|7,50|| align=right|3,437||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33523)||1999 GT41|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,165|| align=right|4,44|| align=right|3,475||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33524)||1999 GM48|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,079|| align=right|2,63|| align=right|4,581||MBA||7. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33525)||1999 GG53|| align=right|14,5|| align=right|2,265|| align=right|0,089|| align=right|5,23|| align=right|3,409||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33526)||1999 GG55|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,083|| align=right|0,99|| align=right|3,704||MBA||6. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33527)||1999 GJ55|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,178|| align=right|7,14|| align=right|3,485||MBA||7. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|33528 Jinzeman||1999 HL|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,137|| align=right|3,67|| align=right|3,568||MBA||17. april 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|33529 Henden||1999 HA1|| align=right|14,8|| align=right|2,416|| align=right|0,166|| align=right|4,98|| align=right|3,754||MBA||19. april 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33530)||1999 HH1|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,217|| align=right|3,22|| align=right|3,523||MBA||19. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33531)||1999 HG2|| align=right|15,1|| align=right|2,253|| align=right|0,146|| align=right|3,20|| align=right|3,382||MBA||20. april 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|33532 Gabriellacoli||1999 HV2|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,112|| align=right|6,42|| align=right|3,535||MBA||18. april 1999||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(33533)||1999 HV3|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,145|| align=right|6,92|| align=right|3,455||MBA||19. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33534)||1999 HL9|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,140|| align=right|1,55|| align=right|3,739||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33535)||1999 HS9|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,124|| align=right|1,28|| align=right|3,809||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33536)||1999 HU9|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,083|| align=right|3,48|| align=right|3,727||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33537)||1999 HJ10|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,063|| align=right|0,82|| align=right|4,495||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33538)||1999 HR10|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,055|| align=right|4,96|| align=right|3,573||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33539)||1999 HU10|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,078|| align=right|6,65|| align=right|3,571||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33540)||1999 JH3|| align=right|13,9|| align=right|2,466|| align=right|0,139|| align=right|6,11|| align=right|3,873||MBA||7. maj 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33541)||1999 JF6|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,165|| align=right|7,68|| align=right|4,080||MBA||11. maj 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33542)||1999 JZ7|| align=right|14,0|| align=right|2,566|| align=right|0,246|| align=right|19,55|| align=right|4,109||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33543)||1999 JR8|| align=right|14,8|| align=right|2,859|| align=right|0,112|| align=right|4,13|| align=right|4,833||MBA||13. maj 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|33544 Jerold||1999 JY8|| align=right|14,0|| align=right|2,541|| align=right|0,169|| align=right|13,45|| align=right|4,050||MBA||15. maj 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33545)||1999 JV9|| align=right|15,2|| align=right|2,756|| align=right|0,026|| align=right|15,45|| align=right|4,574||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(33546)||1999 JM10|| align=right|13,8|| align=right|2,980|| align=right|0,220|| align=right|14,75|| align=right|5,143||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(33547)||1999 JZ12|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,023|| align=right|4,83|| align=right|4,003||MBA||15. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(33548)||1999 JC13|| align=right|13,9|| align=right|2,591|| align=right|0,110|| align=right|13,24|| align=right|4,170||MBA||10. maj 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33549)||1999 JS13|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,032|| align=right|15,76|| align=right|4,287||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33550)||1999 JQ14|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,078|| align=right|5,01|| align=right|4,236||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33551)||1999 JB15|| align=right|14,2|| align=right|2,536|| align=right|0,158|| align=right|15,31|| align=right|4,039||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33552)||1999 JN15|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,186|| align=right|16,66|| align=right|4,686||MBA||15. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|33553 Nagai||1999 JQ17|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,082|| align=right|6,84|| align=right|4,104||MBA||11. maj 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(33554)||1999 JU17|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,242|| align=right|4,49|| align=right|5,426||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33555)||1999 JV19|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,112|| align=right|5,21|| align=right|3,423||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33556)||1999 JR20|| align=right|14,7|| align=right|2,273|| align=right|0,058|| align=right|3,73|| align=right|3,426||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33557)||1999 JC22|| align=right|13,5|| align=right|2,683|| align=right|0,210|| align=right|12,36|| align=right|4,395||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33558)||1999 JN22|| align=right|15,6|| align=right|2,199|| align=right|0,071|| align=right|5,67|| align=right|3,260||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33559)||1999 JK23|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,130|| align=right|6,03|| align=right|3,427||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33560)||1999 JN23|| align=right|14,6|| align=right|2,336|| align=right|0,107|| align=right|7,13|| align=right|3,570||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33561)||1999 JA24|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,176|| align=right|3,71|| align=right|3,666||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33562)||1999 JO24|| align=right|14,5|| align=right|2,351|| align=right|0,125|| align=right|5,91|| align=right|3,604||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33563)||1999 JV24|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,045|| align=right|15,34|| align=right|4,124||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33564)||1999 JP25|| align=right|14,2|| align=right|2,470|| align=right|0,092|| align=right|5,32|| align=right|3,881||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33565)||1999 JY25|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,121|| align=right|2,54|| align=right|4,047||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33566)||1999 JZ25|| align=right|14,8|| align=right|2,456|| align=right|0,145|| align=right|11,42|| align=right|3,847||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33567)||1999 JV27|| align=right|15,7|| align=right|3,121|| align=right|0,168|| align=right|2,59|| align=right|5,514||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33568)||1999 JN29|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,027|| align=right|4,20|| align=right|4,578||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33569)||1999 JM30|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,110|| align=right|3,86|| align=right|3,546||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33570)||1999 JT30|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,169|| align=right|4,99|| align=right|4,563||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33571)||1999 JD32|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,128|| align=right|3,57|| align=right|4,158||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33572)||1999 JF32|| align=right|15,1|| align=right|2,545|| align=right|0,058|| align=right|5,02|| align=right|4,058||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33573)||1999 JR32|| align=right|14,6|| align=right|2,374|| align=right|0,143|| align=right|7,68|| align=right|3,657||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33574)||1999 JA33|| align=right|15,3|| align=right|2,436|| align=right|0,108|| align=right|1,57|| align=right|3,802||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33575)||1999 JR33|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,036|| align=right|2,55|| align=right|4,525||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33576)||1999 JW33|| align=right|14,0|| align=right|2,688|| align=right|0,118|| align=right|13,15|| align=right|4,407||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33577)||1999 JX33|| align=right|13,5|| align=right|2,549|| align=right|0,178|| align=right|10,32|| align=right|4,069||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33578)||1999 JT34|| align=right|13,9|| align=right|2,783|| align=right|0,149|| align=right|6,10|| align=right|4,642||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33579)||1999 JC35|| align=right|12,6|| align=right|3,176|| align=right|0,137|| align=right|10,65|| align=right|5,660||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33580)||1999 JM35|| align=right|15,3|| align=right|2,433|| align=right|0,132|| align=right|3,56|| align=right|3,794||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33581)||1999 JQ35|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,151|| align=right|4,91|| align=right|3,522||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33582)||1999 JJ36|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,054|| align=right|7,72|| align=right|3,547||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33583)||1999 JV36|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,181|| align=right|6,49|| align=right|4,290||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33584)||1999 JY37|| align=right|15,4|| align=right|2,429|| align=right|0,084|| align=right|5,58|| align=right|3,784||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33585)||1999 JC38|| align=right|13,9|| align=right|3,106|| align=right|0,207|| align=right|5,72|| align=right|5,473||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33586)||1999 JH39|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,103|| align=right|6,67|| align=right|4,097||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33587)||1999 JA42|| align=right|15,0|| align=right|2,423|| align=right|0,142|| align=right|4,21|| align=right|3,771||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33588)||1999 JZ45|| align=right|13,9|| align=right|2,775|| align=right|0,236|| align=right|9,31|| align=right|4,623||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33589)||1999 JM46|| align=right|14,8|| align=right|3,080|| align=right|0,194|| align=right|3,15|| align=right|5,405||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33590)||1999 JS46|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,118|| align=right|7,63|| align=right|3,555||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33591)||1999 JW46|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,130|| align=right|7,70|| align=right|3,572||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33592)||1999 JJ47|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,122|| align=right|4,31|| align=right|3,808||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33593)||1999 JT47|| align=right|13,5|| align=right|2,898|| align=right|0,071|| align=right|10,10|| align=right|4,933||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33594)||1999 JN48|| align=right|15,5|| align=right|2,488|| align=right|0,187|| align=right|7,81|| align=right|3,924||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33595)||1999 JC49|| align=right|15,2|| align=right|2,472|| align=right|0,101|| align=right|0,84|| align=right|3,886||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33596)||1999 JM49|| align=right|14,5|| align=right|2,709|| align=right|0,023|| align=right|1,82|| align=right|4,457||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33597)||1999 JQ49|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,134|| align=right|1,39|| align=right|3,691||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33598)||1999 JA50|| align=right|14,5|| align=right|2,599|| align=right|0,151|| align=right|5,64|| align=right|4,190||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33599)||1999 JP50|| align=right|14,1|| align=right|2,257|| align=right|0,120|| align=right|5,90|| align=right|3,390||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33600)||1999 JA51|| align=right|15,0|| align=right|2,472|| align=right|0,099|| align=right|7,05|| align=right|3,886||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33601)||1999 JO51|| align=right|13,4|| align=right|2,987|| align=right|0,119|| align=right|9,57|| align=right|5,161||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33602)||1999 JW53|| align=right|14,7|| align=right|2,491|| align=right|0,078|| align=right|8,25|| align=right|3,931||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33603)||1999 JQ55|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,023|| align=right|5,98|| align=right|4,182||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33604)||1999 JW55|| align=right|15,1|| align=right|3,024|| align=right|0,052|| align=right|2,18|| align=right|5,257||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33605)||1999 JD56|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,080|| align=right|6,24|| align=right|3,616||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33606)||1999 JG56|| align=right|14,3|| align=right|2,774|| align=right|0,141|| align=right|8,50|| align=right|4,620||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33607)||1999 JF57|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,117|| align=right|8,48|| align=right|4,216||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33608)||1999 JA59|| align=right|14,4|| align=right|2,449|| align=right|0,093|| align=right|5,03|| align=right|3,832||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33609)||1999 JO59|| align=right|14,8|| align=right|3,003|| align=right|0,063|| align=right|6,54|| align=right|5,202||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33610)||1999 JF60|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,183|| align=right|8,09|| align=right|3,550||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33611)||1999 JB61|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,067|| align=right|15,17|| align=right|4,245||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33612)||1999 JZ62|| align=right|14,7|| align=right|2,526|| align=right|0,108|| align=right|12,52|| align=right|4,014||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33613)||1999 JO63|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,179|| align=right|7,71|| align=right|3,604||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33614)||1999 JS63|| align=right|14,4|| align=right|2,734|| align=right|0,052|| align=right|5,93|| align=right|4,520||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33615)||1999 JB64|| align=right|14,4|| align=right|2,361|| align=right|0,183|| align=right|10,64|| align=right|3,627||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33616)||1999 JR64|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,042|| align=right|14,96|| align=right|3,762||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33617)||1999 JQ65|| align=right|14,8|| align=right|2,288|| align=right|0,106|| align=right|4,66|| align=right|3,460||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33618)||1999 JA66|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,154|| align=right|2,94|| align=right|3,570||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33619)||1999 JB66|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,095|| align=right|4,65|| align=right|4,218||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33620)||1999 JC66|| align=right|13,9|| align=right|3,013|| align=right|0,045|| align=right|10,44|| align=right|5,230||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33621)||1999 JQ67|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,042|| align=right|5,22|| align=right|3,444||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33622)||1999 JR67|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,095|| align=right|8,84|| align=right|4,126||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33623)||1999 JY68|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,147|| align=right|2,99|| align=right|3,607||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33624)||1999 JP69|| align=right|14,7|| align=right|2,330|| align=right|0,152|| align=right|5,56|| align=right|3,556||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33625)||1999 JP70|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,060|| align=right|3,97|| align=right|3,625||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33626)||1999 JH71|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,138|| align=right|7,31|| align=right|4,047||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33627)||1999 JS71|| align=right|13,5|| align=right|3,196|| align=right|0,245|| align=right|11,88|| align=right|5,714||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33628)||1999 JW73|| align=right|14,2|| align=right|2,384|| align=right|0,132|| align=right|9,77|| align=right|3,681||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33629)||1999 JK76|| align=right|13,8|| align=right|3,014|| align=right|0,266|| align=right|16,05|| align=right|5,232||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33630)||1999 JM76|| align=right|14,1|| align=right|2,305|| align=right|0,062|| align=right|6,13|| align=right|3,499||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33631)||1999 JG77|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,168|| align=right|10,34|| align=right|4,590||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33632)||1999 JP78|| align=right|13,9|| align=right|2,365|| align=right|0,125|| align=right|14,40|| align=right|3,637||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33633)||1999 JL79|| align=right|14,6|| align=right|2,779|| align=right|0,160|| align=right|7,37|| align=right|4,633||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33634)||1999 JZ79|| align=right|14,5|| align=right|2,323|| align=right|0,139|| align=right|6,99|| align=right|3,540||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33635)||1999 JC80|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,041|| align=right|10,62|| align=right|4,179||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33636)||1999 JD80|| align=right|13,7|| align=right|2,536|| align=right|0,165|| align=right|12,68|| align=right|4,037||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33637)||1999 JW80|| align=right|14,2|| align=right|2,689|| align=right|0,110|| align=right|14,04|| align=right|4,409||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33638)||1999 JZ80|| align=right|13,6|| align=right|2,544|| align=right|0,099|| align=right|16,04|| align=right|4,058||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33639)||1999 JB81|| align=right|13,3|| align=right|2,889|| align=right|0,029|| align=right|14,22|| align=right|4,910||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33640)||1999 JT81|| align=right|14,1|| align=right|2,666|| align=right|0,173|| align=right|13,26|| align=right|4,353||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33641)||1999 JZ81|| align=right|13,3|| align=right|2,690|| align=right|0,132|| align=right|13,94|| align=right|4,411||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33642)||1999 JB82|| align=right|13,9|| align=right|2,294|| align=right|0,075|| align=right|12,36|| align=right|3,473||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33643)||1999 JJ82|| align=right|13,3|| align=right|2,549|| align=right|0,199|| align=right|14,47|| align=right|4,069||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33644)||1999 JT82|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,056|| align=right|15,50|| align=right|4,219||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33645)||1999 JW82|| align=right|13,9|| align=right|2,708|| align=right|0,156|| align=right|13,62|| align=right|4,455||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33646)||1999 JX82|| align=right|13,6|| align=right|2,619|| align=right|0,092|| align=right|14,49|| align=right|4,237||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33647)||1999 JE83|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,119|| align=right|13,65|| align=right|4,299||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33648)||1999 JN83|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,123|| align=right|16,30|| align=right|4,046||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33649)||1999 JR83|| align=right|14,2|| align=right|2,648|| align=right|0,162|| align=right|13,52|| align=right|4,309||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33650)||1999 JF84|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,147|| align=right|15,88|| align=right|4,252||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33651)||1999 JG84|| align=right|13,6|| align=right|2,542|| align=right|0,154|| align=right|15,92|| align=right|4,052||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33652)||1999 JP84|| align=right|14,4|| align=right|2,598|| align=right|0,115|| align=right|15,23|| align=right|4,187||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33653)||1999 JR84|| align=right|14,4|| align=right|2,535|| align=right|0,106|| align=right|13,59|| align=right|4,034||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33654)||1999 JX86|| align=right|13,6|| align=right|2,529|| align=right|0,113|| align=right|14,18|| align=right|4,020||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33655)||1999 JT88|| align=right|15,2|| align=right|2,444|| align=right|0,121|| align=right|7,64|| align=right|3,820||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33656)||1999 JD89|| align=right|14,6|| align=right|2,541|| align=right|0,118|| align=right|13,79|| align=right|4,051||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33657)||1999 JP89|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,231|| align=right|9,74|| align=right|4,297||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33658)||1999 JD90|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,313|| align=right|23,98|| align=right|4,136||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33659)||1999 JM91|| align=right|13,7|| align=right|2,569|| align=right|0,187|| align=right|16,44|| align=right|4,117||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33660)||1999 JS91|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,057|| align=right|8,24|| align=right|3,732||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33661)||1999 JU91|| align=right|14,8|| align=right|2,310|| align=right|0,058|| align=right|7,57|| align=right|3,511||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33662)||1999 JW91|| align=right|14,7|| align=right|2,455|| align=right|0,105|| align=right|7,04|| align=right|3,845||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33663)||1999 JT92|| align=right|14,7|| align=right|2,734|| align=right|0,118|| align=right|10,26|| align=right|4,521||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33664)||1999 JK93|| align=right|13,0|| align=right|2,683|| align=right|0,130|| align=right|15,21|| align=right|4,395||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33665)||1999 JR93|| align=right|13,6|| align=right|3,001|| align=right|0,133|| align=right|11,14|| align=right|5,197||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33666)||1999 JO94|| align=right|13,9|| align=right|3,133|| align=right|0,080|| align=right|17,87|| align=right|5,546||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33667)||1999 JR95|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,117|| align=right|8,46|| align=right|5,298||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33668)||1999 JO97|| align=right|13,6|| align=right|2,648|| align=right|0,213|| align=right|12,27|| align=right|4,309||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33669)||1999 JU97|| align=right|14,1|| align=right|3,123|| align=right|0,169|| align=right|15,11|| align=right|5,518||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33670)||1999 JB98|| align=right|13,9|| align=right|2,438|| align=right|0,167|| align=right|12,62|| align=right|3,805||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33671)||1999 JV98|| align=right|13,4|| align=right|2,742|| align=right|0,178|| align=right|10,17|| align=right|4,541||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33672)||1999 JU99|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,109|| align=right|14,82|| align=right|4,096||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33673)||1999 JZ99|| align=right|13,1|| align=right|2,773|| align=right|0,161|| align=right|17,91|| align=right|4,618||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33674)||1999 JT100|| align=right|13,5|| align=right|2,630|| align=right|0,110|| align=right|12,10|| align=right|4,265||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33675)||1999 JW100|| align=right|14,0|| align=right|2,737|| align=right|0,142|| align=right|13,93|| align=right|4,528||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33676)||1999 JZ101|| align=right|13,2|| align=right|2,739|| align=right|0,106|| align=right|4,33|| align=right|4,531||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33677)||1999 JR102|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,072|| align=right|7,17|| align=right|3,527||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33678)||1999 JW106|| align=right|16,2|| align=right|2,586|| align=right|0,092|| align=right|7,28|| align=right|4,159||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33679)||1999 JY107|| align=right|13,7|| align=right|2,591|| align=right|0,099|| align=right|13,41|| align=right|4,171||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33680)||1999 JP108|| align=right|14,7|| align=right|2,653|| align=right|0,096|| align=right|2,77|| align=right|4,320||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33681)||1999 JV109|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,120|| align=right|2,26|| align=right|3,729||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33682)||1999 JO113|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,019|| align=right|2,37|| align=right|4,217||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33683)||1999 JQ115|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,127|| align=right|3,61|| align=right|3,464||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33684)||1999 JW119|| align=right|14,3|| align=right|2,408|| align=right|0,079|| align=right|7,08|| align=right|3,737||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33685)||1999 JK120|| align=right|14,6|| align=right|2,538|| align=right|0,096|| align=right|5,26|| align=right|4,041||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33686)||1999 JC122|| align=right|13,8|| align=right|2,985|| align=right|0,119|| align=right|11,81|| align=right|5,156||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33687)||1999 JP122|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,196|| align=right|8,37|| align=right|4,131||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33688)||1999 JQ123|| align=right|14,4|| align=right|2,862|| align=right|0,101|| align=right|2,98|| align=right|4,842||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33689)||1999 JM126|| align=right|12,9|| align=right|3,062|| align=right|0,126|| align=right|8,96|| align=right|5,357||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33690)||1999 JD127|| align=right|14,5|| align=right|3,152|| align=right|0,132|| align=right|6,02|| align=right|5,596||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33691)||1999 JT131|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,040|| align=right|8,45|| align=right|5,358||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33692)||1999 JS133|| align=right|14,7|| align=right|2,542|| align=right|0,160|| align=right|14,08|| align=right|4,052||MBA||14. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(33693)||1999 KA|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,140|| align=right|13,91|| align=right|4,130||MBA||16. maj 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33694)||1999 KN|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,121|| align=right|13,09|| align=right|3,522||MBA||16. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(33695)||1999 KH3|| align=right|15,2|| align=right|3,160|| align=right|0,163|| align=right|2,03|| align=right|5,616||MBA||17. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33696)||1999 KM8|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,160|| align=right|1,18|| align=right|3,717||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33697)||1999 KJ11|| align=right|13,9|| align=right|2,334|| align=right|0,070|| align=right|7,59|| align=right|3,565||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33698)||1999 KP12|| align=right|14,0|| align=right|2,714|| align=right|0,182|| align=right|12,24|| align=right|4,470||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33699)||1999 KT12|| align=right|14,4|| align=right|2,791|| align=right|0,012|| align=right|1,81|| align=right|4,662||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33700)||1999 KR13|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,162|| align=right|2,65|| align=right|3,718||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33701)||1999 KD14|| align=right|14,8|| align=right|2,283|| align=right|0,148|| align=right|5,14|| align=right|3,448||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33702)||1999 KD15|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,147|| align=right|4,40|| align=right|3,563||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33703)||1999 KZ15|| align=right|14,6|| align=right|2,613|| align=right|0,090|| align=right|5,23|| align=right|4,224||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33704)||1999 KY16|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,166|| align=right|1,98|| align=right|3,743||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33705)||1999 LJ|| align=right|14,3|| align=right|2,494|| align=right|0,130|| align=right|6,25|| align=right|3,939||MBA||5. junij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33706)||1999 LD5|| align=right|14,7|| align=right|2,638|| align=right|0,104|| align=right|15,83|| align=right|4,283||MBA||10. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33707)||1999 LW8|| align=right|14,6|| align=right|2,769|| align=right|0,107|| align=right|10,85|| align=right|4,606||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33708)||1999 LE10|| align=right|13,5|| align=right|2,702|| align=right|0,149|| align=right|12,74|| align=right|4,440||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33709)||1999 LK10|| align=right|14,1|| align=right|2,676|| align=right|0,152|| align=right|12,77|| align=right|4,376||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33710)||1999 LC14|| align=right|13,5|| align=right|2,552|| align=right|0,071|| align=right|14,20|| align=right|4,077||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33711)||1999 LH15|| align=right|15,2|| align=right|2,676|| align=right|0,062|| align=right|15,50|| align=right|4,377||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33712)||1999 LE19|| align=right|14,0|| align=right|3,100|| align=right|0,113|| align=right|10,85|| align=right|5,457||MBA||10. junij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33713)||1999 LE22|| align=right|14,6|| align=right|2,481|| align=right|0,010|| align=right|3,38|| align=right|3,908||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33714)||1999 LG24|| align=right|14,4|| align=right|2,407|| align=right|0,097|| align=right|5,48|| align=right|3,735||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33715)||1999 LP25|| align=right|13,2|| align=right|3,075|| align=right|0,123|| align=right|10,39|| align=right|5,392||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33716)||1999 LF26|| align=right|14,0|| align=right|2,701|| align=right|0,182|| align=right|8,33|| align=right|4,437||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33717)||1999 LS26|| align=right|12,0|| align=right|2,543|| align=right|0,018|| align=right|15,41|| align=right|4,055||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33718)||1999 LZ26|| align=right|12,7|| align=right|2,619|| align=right|0,188|| align=right|14,78|| align=right|4,238||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33719)||1999 LA27|| align=right|13,1|| align=right|2,621|| align=right|0,169|| align=right|13,90|| align=right|4,243||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33720)||1999 LD27|| align=right|13,8|| align=right|2,584|| align=right|0,136|| align=right|13,34|| align=right|4,153||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33721)||1999 LS34|| align=right|14,1|| align=right|2,781|| align=right|0,196|| align=right|6,53|| align=right|4,638||MBA||12. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(33722)||1999 NO|| align=right|14,7|| align=right|2,892|| align=right|0,039|| align=right|2,68|| align=right|4,916||MBA||7. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33723)||1999 NB3|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,190|| align=right|13,02|| align=right|3,742||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33724)||1999 NW4|| align=right|13,1|| align=right|3,193|| align=right|0,026|| align=right|22,75|| align=right|5,705||MBA||12. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33725)||1999 NJ6|| align=right|14,1|| align=right|3,042|| align=right|0,056|| align=right|9,83|| align=right|5,305||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33726)||1999 NJ9|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,274|| align=right|6,56|| align=right|4,615||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33727)||1999 NS13|| align=right|14,2|| align=right|2,739|| align=right|0,089|| align=right|9,82|| align=right|4,533||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33728)||1999 NO16|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,084|| align=right|12,60|| align=right|5,515||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33729)||1999 NJ21|| align=right|13,1|| align=right|2,605|| align=right|0,144|| align=right|12,69|| align=right|4,204||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33730)||1999 NH23|| align=right|14,0|| align=right|2,991|| align=right|0,087|| align=right|11,56|| align=right|5,171||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33731)||1999 NM24|| align=right|13,6|| align=right|2,984|| align=right|0,062|| align=right|7,77|| align=right|5,154||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33732)||1999 NC32|| align=right|12,7|| align=right|3,026|| align=right|0,070|| align=right|9,72|| align=right|5,262||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33733)||1999 NU32|| align=right|13,1|| align=right|3,160|| align=right|0,113|| align=right|11,94|| align=right|5,616||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33734)||1999 NC34|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,105|| align=right|5,78|| align=right|5,629||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33735)||1999 NW34|| align=right|13,7|| align=right|2,616|| align=right|0,123|| align=right|13,55|| align=right|4,230||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33736)||1999 NY36|| align=right|13,9|| align=right|2,758|| align=right|0,220|| align=right|7,63|| align=right|4,580||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33737)||1999 NT38|| align=right|14,8|| align=right|2,707|| align=right|0,197|| align=right|5,27|| align=right|4,452||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33738)||1999 NY41|| align=right|13,5|| align=right|3,168|| align=right|0,163|| align=right|18,00|| align=right|5,637||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33739)||1999 NK43|| align=right|13,7|| align=right|2,966|| align=right|0,045|| align=right|11,39|| align=right|5,107||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33740)||1999 NS47|| align=right|14,5|| align=right|2,356|| align=right|0,180|| align=right|8,59|| align=right|3,615||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33741)||1999 NB50|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,228|| align=right|11,91|| align=right|4,311||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33742)||1999 NK50|| align=right|14,0|| align=right|2,530|| align=right|0,149|| align=right|4,23|| align=right|4,023||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33743)||1999 NC55|| align=right|12,8|| align=right|3,199|| align=right|0,177|| align=right|13,15|| align=right|5,720||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33744)||1999 NS55|| align=right|13,2|| align=right|3,189|| align=right|0,042|| align=right|17,68|| align=right|5,694||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33745)||1999 NW61|| align=right|13,9|| align=right|2,598|| align=right|0,167|| align=right|13,93|| align=right|4,187||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|33746 Sombart||1999 OK|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,111|| align=right|17,81|| align=right|5,561||MBA||17. julij 1999||Pises||Pises
|-
|33747 Clingan||1999 PK4|| align=right|14,2|| align=right|3,076|| align=right|0,165|| align=right|10,96|| align=right|5,394||MBA||14. avgust 1999||Farpoint||Gary Hug
|-
|(33748)||1999 PP4|| align=right|13,3|| align=right|3,188|| align=right|0,086|| align=right|6,56|| align=right|5,691||MBA||15. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33749)||1999 QO|| align=right|13,9|| align=right|2,985|| align=right|0,078|| align=right|7,69|| align=right|5,156||MBA||19. avgust 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|33750 Davehiggins||1999 RD2|| align=right|12,3|| align=right|2,796|| align=right|0,320|| align=right|32,71|| align=right|4,674||MBA||6. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov